Khalilullah („Freund Gottes“) ist der Name folgender Personen: 

 Khalilullah I., Schirwanschah
 Khalilullah II., Schirwanschah

Siehe auch
 Gottesfreund